Тріана () — португальська власна назва.

Топоніми

Тріана (Аленкер) — парафія.